Хруста́льная — прилагательное от слова хрусталь:

 Хрустальная — некогда гора, ныне кварцевый карьер к западу от Екатеринбурга.
 Хрустальная — железнодорожная станция на Транссибирской магистрали в Свердловской области.
 Хрустальная — посёлок, городской округ Первоуральск, Свердловская область, Россия
 Хрустальная — турбаза в Свердловской области, крупнейшая на Урале.
 Хрустальная — задел в Петербургском метрополитене.

Улица 
 Хрустальная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

См. также 
 Хрустальная ночь
 Хрустальная Турандот